Raymond Dicaire (né en 1928), homme d'affaires canadien.
 Louis Dicaire (1946-2020), évêque canadien.
 Véronic DiCaire (née en 1976), chanteuse et imitatrice canadienne.

Homonymie de patronyme